Deyrolle se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Achille Deyrolle
 Henri Deyrolle